Muziek
Sonne (Rammstein), een single van de Duitse band Rammstein uit 2001
Sonne (Schiller), een muziekabum van de Duitse band Schiller uit 2012

Radiotechniek
Sonne (navigatie), een Duits radio navigatiesysteem uit de Tweede Wereldoorlog

Scheepvaart
Sonne (schip, 1969), een Duits onderzoeksschip gebouwd in 1969
Sonne (schip, 2014), een Duits onderzoeksschip gebouwd in 2014